Катедра „История и теория на литературата“ е една от катедрите на Факултетът по хуманитарни науки на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Неин ръководител е доц. д-р Пламен Тодоров Панайотов.

През 2018 г. катедрата организира заедно с Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ представяне на книгата на Луис Монтеро – „Неразказани легенди за маите“.

Академичен състав 
През 2019 г. академичният състав на катедра „История и теория на литературата“ се състои от 6 хабилитирани преподаватели и 9 нехабилитирани преподаватели.

 Проф. д.ф.н. Денка Недева Кръстева - Петрова
 Проф. д-р Веселин Божков Панайотов
 Проф. д-р Страшимир Цанов
 Доц. д-р Младен Стоянов Енчев
 Доц. д-р Пламен Тодоров Панайотов
 Доц. д-р Теменужка Ганчева Тенева
 Гл. ас. д-р Бисерка Илиева Стоименова
 Гл. ас. д-р Грета Живкова Стоянова
 Ас. д-р Любомир Тошев Делев
 Ас. д-р Надежда Стефанова Цочева
 Хон. проф. д.ф.н. Дечка Дечева Чавдарова
 Хон. проф. д.ф.н. Добрин Начев Добрев
 Хон. проф. д.п.н. Румяна Йовева Никова
 Хон. проф. д.ф.н. Сава Стоянов Сивриев
 Хон. проф. д.ф.н. Христо Петров Трендафилов

Източници 

История и теория на литературата
Литература